recto en verso, voor- en achterzijde van papier
 rekto:verso, een Vlaams cultuurtijdschrift